Эльвира Кубанычбековна Сариева () — кыргызский государственный деятель. Заместитель руководителя аппарата Президента КР. Вице-премьер-министр КР, министр образования и науки КР, член Социал-демократической партии КР.

Биография 
 1998 г. окончила Бишкекский гуманитарный университет
 1998—2002 гг. Редактор, заместитель директора представительства «Internews Network» в КР
 2000 г. окончила British Broadcasting Corporation (Школа Вещателей)
 2002 г. окончила Академию Управления при Президенте КР
 2012 г. окончила Юридическую Академию при Правительстве Кыргызской Республики.
 2002—2007 гг. Исполнительный директор ОО «Интерньюс»
 2007—2009 гг. ОО «Интерньюс», координатор по Кавказу, Афганистану и Центральной Азии, Центрально-Евроазиатская Академия Лидерства (CELA), Консультант по организационному и стратегическому развитию;
 2010—2012 гг. Председатель Наблюдательного Совета Общественной телерадиовещательной корпорации КР
 2010—2014 гг. Управляющий лофта «ЦЕХ»
 2012 г. — Международный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой», Руководитель оргкомитета форума соотечественников КР «Мекендештер»
 2012—2014 гг. Депутат городского кенеша г. Бишкек
 04.2014 −12.2014 гг. Вице-премьер-министр КР
 12.2014-10.2016 гг. Министр образования и науки КР
 12-2016-02.2017 гг. заведующая отделом социальной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики
 02.02.2017 года заместитель Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Примечания

Источники 
gov.kg

Депутаты Бишкекского городского кенеша
Социал-демократы Киргизии
Министры Киргизии